El nombre de Diego Fernández de Córdoba puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego Fernández de Córdoba, I señor de Baena (1355-1435);
 Diego Fernández de Córdoba, I conde de Cabra, (m. 1481), consejero de Enrique IV; 
  Diego Fernández de Córdoba, II conde de Cabra, (c. 1438-1487) consejero de Enrique IV y de los Reyes Católicos; 
 Diego Fernández de Córdoba, I marqués de Comares (1469-1518), gobernador de Orán y virrey de Navarra;
 Diego Fernández de Córdoba, III conde de Cabra, (m. 1525), virrey de Castilla;
 Diego Fernández de Córdoba, III marqués de Comares, (1524-1601) llamado "el africano", gobernador de Orán;
 Diego Fernández de Córdoba, I marqués de Guadalcázar (1578-1630), virrey de Nueva España y del Perú.